

Населені пункти та їхні частини

 Біскупе — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Біскупе — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Біскупе — частина міста Свідник у Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Біскупе — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Біскупе — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки